Boston Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Boston Lake (Houghton County, Michigan)
 Boston Lake (Marquette County, Michigan)
 Boston Lake (Beltrami County, Minnesota)